

Організації 
 International Commission on Stratigraphy — Міжнародна комісія зі стратиграфії — основна наукова дочірня організація Міжнародного союзу геологічних наук (МСГН/IUGS) рівня підкомітету, яка займається стратиграфічними, геологічними та геохронологічними питаннями у глобальному масштабі.
 International Chamber of Shipping — Міжнародна палата судноплавства — головна міжнародна асоціація судноплавної галузі, яка представляє інтереси судновласників та операторів по всьому світу.

Технології 
 Ice Cream Sandwich — версія 4.0 мобільної операційної системи Android, розроблена Google.
 Industrial control system — див. АСК
 International Code of Signals — Міжнародний Кодекс Сигналів — призначений для зв'язку різними способами і засобами з метою забезпечення безпеки мореплавання і охорони людського життя на морі, особливо в тих випадках, коли виникають мовні труднощі спілкування.